The Exciter Tour – szesnasta trasa koncertowa grupy muzycznej Depeche Mode, w jej trakcie odbyły się osiemdziesiąt cztery koncerty.

Lista utworów

Exciter Tour: Warsaw, Tor Wyścigów Konnych / 2001.09.02 
 Easy Tiger / Dream On [instrumental acoustic]
 The Dead Of Night
 The Sweetest Condition
 Halo
 Walking in My Shoes
 Dream On
 When The Body Speaks
 Waiting For The Night
 Sister Of Night
 Breathe
 Freelove
 Enjoy the Silence
 I Feel You
 In Your Room
 It’s No Good
 I Feel Loved
 Personal Jesus
 Home
 Clean
 Black Celebration
 Never Let Me Down Again

Koncerty

Galeria

6 października 2001 – Oberhausen (Niemcy) – Arena 

Trasy koncertowe Depeche Mode
Trasy koncertowe w 2001